Йошито Окубо () е японски футболист.

Роден е в град Канда (Kanda), префектура Фукуока, Япония на 9 юни 1982 г.

Национален отбор 
Записал е 60 мача за националния отбор на Япония.

Външни препратки 
 National Football Teams
 Japan National Football Team Database

Японски футболисти
Футболисти на ФФЛ Волфсбург